Эзна () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Лурестан. Административный центр — город Эзна.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Japloq (بخش جاپلق)
Население области на 2006 год составляло 70 462 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer 

Шахрестаны Лурестана